HMS Bryony war der Name zweier Schiffe der Royal Navy

 HMS Bryony (1917), Sloop der Anchusa-Klasse, Stapellauf 1917, verschrottet 1938
 HMS Bergamot (K192), Korvette der Flower-Klasse, Stapellauf 1941, verkauft 1948 an Norwegen als Wetterschiff Polarfront II, verschrottet 1979